

Ломничка — село в Старолюбовняському окрузі Пряшівського краю.

Ломничка — село в окрузі Брно-околиця Південноморавського краю.